María Laffitte puede hacer referencia a:

María Laffitte, Condesa de Campo Alange, escritora española (1902-1986).
Maria Dolors Laffitte, cantante española (1949-2008).